Э́берле () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Эберле, Адам (1804—1832; ) — немецкий художник.
 Эберле, Адольф (1843—1914) — немецкий художник.
 Эберле, Джордан (род. 1990) — канадский хоккеист.
 Эберле, Дитмар (род. 1952) — австрийский архитектор.
 Эберле, Ингрид (род. 1957) — австрийская горнолыжница.
 Эберле, Кристоф (род. 1959) — австрийский дирижёр.
 Эберле, Лукас (род. 1990) — лихтенштейнский футболист; игрок национальной сборной.
 Эберле, Людвиг (1883—1956) — немецкий скульптор и художник.
 Эберле, Роберт (1815—1860) — немецкий художник.
 Эберле, Сириус (1844—1903) — немецкий скульптор и художник.
 Эберле, Шантель (род. 1981) — канадская кёрлингистка.
 Эберле, Эмилия (род. 1964) — румынская гимнастка.

Двойные фамилии 
 Львова-Эберле, Лидия (1920—2021) — польская партизанка.

Примечания